Roter Pfeil steht für:
 
 einen Eisenbahn-Triebwagen in der Schweiz, siehe SBB Roter Pfeil
 einen Straßenbahn-Triebwagen in Rumänien, siehe V-54
 einen russischen Nachtzug, siehe Krasnaja Strela